Winterville (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Winterville (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Winterville (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
Winterville (band), een Engelse rockband